

Astronomia
 7103 Wichmann – asteroide della fascia principale
 Cratere Wichmann – cratere lunare

Persone
 Arthur Wichmann (1851-1927) – geologo e mineralogista tedesco
 Cody Wichmann (1992) – giocatore di football americano statunitense
 Mathias Wichmann (1991) – calciatore danese
 Moritz Ludwig George Wichmann (1821-1859) – astronomo tedesco
 Tamás Wichmann (1948-2020) – canoista ungherese
 Wichmann I il Vecchio, scritto anche Wigmann o Wichman (...-944) – membro della dinastia sassone dei Billunghi e conte di Stade
 Wichmann II il Giovane, scritto anche Wigmann o Wichman (930 circa-967) – membro della dinastia sassone dei Billunghi e conte di Stade
 Wichmann III (955/960-1016) – conte sassone del clan dei Billunghi.